Saint-Alban pode se referir a:
 Saint-Alban (Ain)
 Saint-Alban (Côtes-d'Armor)

Desambiguações de topônimos